Bahnson ist der Familienname folgender Personen: 

 Erasmus Carsten Bahnson (1794–1878), Hauptpastor und Abgeordneter der schleswig-holsteinischen Landesversammlung
 Jesper Jespersen von Bahnson (1827–1909), dänischer General und Verteidigungsminister
 Karsten Bahnson (* 1941), deutscher Versicherungskaufmann und Studentenhistoriker 
 Minna Bahnson (1866–1947), deutsche Politikerin (DDP), MdBB  und Frauenrechtlerin 
 Wilhelm Bahnson (1826–1919), deutscher Offizier in der schleswig-holsteinischen Erhebung, Pädagoge und Freimaurer